Академи́ческий переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах России.

 Академический переулок — переулок в Астрахани.
 Академический переулок — переулок в городе Самаре.
 Академический переулок — переулок в Санкт-Петербурге.
 Академический переулок — переулок в Смоленске.
 Академический переулок — переулок в Твери.

См. также 
 Академический мост
 Академический проезд
 Академический проспект
 Академическая улица